Russian Government Cup 1992 är en bandyturnering som spelades  i Krasnojarsk under perioden 28 januari-2 februari 1992, och vanns av Sverige som vann finalen mot Ryssland med 7-3 medan OSS besegrade Finland med 9-0 i matchen om tredjepris.

Grundserien

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Match om femteplats

Bronsmatch

Final

Källor
 Norges herrlandskamper i bandy
 Sverige-Sovjet i bandy
 Rossijaturneringen

Fotnoter

Externa länkar

1992 i Ryssland
Bandysäsongen 1991/1992
1992
Sport i Krasnojarsk